Курт Віммер (1964) — американський сценарист і кінорежисер.
 Кевін Віммер (нім. Kevin Wimmer, нар. 15 листопада 1992, Вельс) — австрійський футболіст.
 Герберт Віммер (нім. Herbert Wimmer, нар. 9 листопада 1944, Ейпен) — німецький футболіст.
 Альберт Віммер — відомий австрійський архітектор.